Mircea Lucescu – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, che ha allenato anche in Italia
 Răzvan Lucescu – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, che ha allenato principalmente in Romania